Лийметс — эстонская фамилия. Известные носители:

  (род. 1959) — эстонский учёный-педагог.
 Лийметс, Хейно (1928—1989) — советский учёный-педагог.
 Лийметс, Эва-Мария (род. 1974) —  эстонский дипломат и государственный деятель.